Сьюзан Миснер (; род. 8 февраля 1971) — американская актриса.

Жизнь и карьера 
Миснер родилась в Патерсоне, штат Нью-Джерси и начала свою карьеру в девяностые. Она получила известность благодаря роли Грейс Дэвисон в дневной мыльной опере «Одна жизнь, чтобы жить» в 1999 году и с тех под сыграла порядка шестидесяти ролей на экране.

Миснер в основном известна благодаря многочисленным второстепенным ролям на телевидении, в таких сериалах как «Сплетница» и «В поле зрения». На большом экране она известна по роли в мюзикле 2002 года «Чикаго», за участие в котором получила Премию Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав. Также она появилась в фильмах «Все говорят, что я люблю тебя» (1996), «Любовь по правилам и без» (2003) и «Забытое» (2004), а в 2013 году имела второстепенные роли в сериалах «Последователи» и «Нэшвилл» (в роли Стейси). После этого она получила регулярную роль в сериале «Американцы».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино